Trois classes de bateaux de la Royal Navy ont été nommées classe Leander,  se référant au nom anglophone de Léandre du couple Héro et Léandre dans la mythologie grecque :
 la classe Leander, une classe de quatre croiseurs protégés, ayant servi entre 1885 et 1919 ;
 la classe Leander, une classe de huit croiseurs légers, ayant servi entre 1933 et 1978 ;
 la classe Leander, une classe de 23 frégates en service entre les années 1960 et 1990.